Lithomyrmex se poate referi la:
 Lithomyrmex Clark, 1928, sinonim junior al Stigmatomma
 Lithomyrmex Carpenter, 1930, sinonim junior al Eulithomyrmex